Епархия Сегермы () — титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
Античный город Сегерма находился в римской провинции Африка. Сегодня этот город идентифицируется с археологическими раскопками «Henchir-El-Arat», находящимися на территории современного Туниса. До VII века город Сегерма был центром одноимённой христианской епархии.

С 1966 года епархия Сегермы является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Епископы 
 епископ Никодим (упоминается в 255 году);
 епископ Фелиций (упоминается в 411 году);
 епископ Реститут (упоминается в 411 году) — последователь донатизма;
 епископ Реститут (упоминается в 484 году);
 епископ Фелиций (упоминается в 641 году).

Титулярные епископы 
 епископ Luigi Rovigatti (23.05.1966 — 10.02.1973);
 епископ Jean-Lucien-Marie-Joseph Cadilhac (5.09.1973 — 16.03.1978) — назначен епископом Нима;
 епископ Ренато Раффаэле Мартино (14.09.1980 — 21.10.2003) — выбран кардиналом;
 епископ Йозеф Клеменс (25.11.2003 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 913, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 468 
 Stefano Antonio Morcelli, Africa christiana, Volume I, Brescia 1816, стр. 272—273

Ссылки 
 Информация 
  Информация 

С